Marat Viktorovich Baglai (en  ; né le 13 mars 1931) est un avocat soviétique et russe qui a été le 3e président de la Cour constitutionnelle de Russie de 1997 à 2003. Il est membre correspondant de l'Académie russe des sciences.

Biographie

Jeunesse 
Né le 13 mars 1931 à Bakou. Il est diplômé de la faculté de droit de l'université d'État de Rostov en 1954 .

En 1957, il est diplômé de l'Institut d'études supérieures et de droit A. Vyshinsky et a soutenu la thèse sur le concours d'un diplôme scientifique de candidat en sciences juridiques sur le thème "Questions juridiques du mouvement de grève aux États-Unis." 

De 1957 à 1962, il travaille comme chercheur à l'Institut d'État et de droit de l'Académie des sciences. De 1962 à 1967, il a été professeur associé à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO).

En 1967, il a soutenu sa thèse de doctorat en droit sur le thème "Activités sociales de l'État impérialiste : Aspects politiques et juridiques".

En 1970, il a reçu le titre de professeur de droit constitutionnel. De 1967 à 1977, il a travaillé comme chef du département de l'Institut du mouvement ouvrier international de l'Académie des sciences de l'URSS .

De 1977 à 1995, il a été vice-recteur de l'Ecole supérieure du mouvement syndical. Dans la même période, il a également été professeur de droit constitutionnel à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou.

Le 7 février 1995, Marat Baglai a été élu juge à la Cour constitutionnelle de Russie.

Il est actuellement professeur au MGIMO, où il enseigne le droit constitutionnel des pays étrangers.

Président de la Cour constitutionnelle 

Le 13 février 1995, il a été pour la première fois nommé au poste de président de la Cour constitutionnelle, mais a perdu l'élection face à Vladimir Tumanov .

Le 20 février 1997, il s'est de nouveau présenté à la présidence de la Cour constitutionnelle. Il a été élu président de la Cour constitutionnelle de la fédération de Russie pour un mandat de trois ans. Le 21 février 2000, il a été réélu président de la Cour constitutionnelle de Russie.

Le 7 mai 2000, Vladimir Poutine a prêté serment devant Marat Baglai.

Le 21 février 2003, le mandat de Baglai a expiré et Valery Zorkin a été élu nouveau président de la Cour constitutionnelle. Comme Baglai avait déjà plus de 70 ans, il a également pris sa retraite du poste de juge à la Cour constitutionnelle.

Honneurs et récompenses 
Marat Baglai a reçu les récompenses suivantes :

 Ordre du mérite pour la patrie de 2e classe (11 mars 2001) - pour sa grande contribution personnelle au renforcement de la justice constitutionnelle et son travail fructueux à long terme ; 
 Ordre de l'Amitié des Peuples (1975) ; 
 Travailleur scientifique émérite de la fédération de Russie (12 juillet 1996) - pour ses mérites dans l'activité scientifique ; 
 Avocat honoré de Russie (5 juin 2003) - pour sa grande contribution au renforcement de l'État de droit et ses nombreuses années de travail assidu ; 
 Certificat d'honneur présidentiel (12 décembre 2008) - pour sa participation active à la préparation du projet de constitution de la fédération de Russie et sa contribution significative au développement de la base démocratique de la fédération de Russie ; 
 Certificat d'honneur gouvernemental (12 mars 2001) - pour une activité méritoire au nom de l'État, un travail fructueux à long terme et en relation avec le 70e anniversaire de sa naissance ; 
 Insigne de la Commission électorale centrale de la fédération de Russie (2008); 
 Ordre public "Nation russe" (2009).

Les références 

Naissance en 1931
Professeur de droit constitutionnel
Professeur russe de droit
Personnalité politique russe
Pages avec des traductions non relues